Achilles Gasser, érudit de la Renaissance, médecin et astrologue allemand
 Anna Gasser, snowboardeuse autrichienne
 Caroline Gasser, actrice suisse
 Florian Gasser, joueur de kayak-polo international français
 Hanns Gasser, sculpteur et peintre autrichien
 Herbert Gasser, médecin et biologiste américain
 Josef Gasser,  sculpteur autrichien
 Johann Laurentius Gasser, anatomiste autrichien, son nom a été donné à un ganglion nerveux, le ganglion de Gasser
 Jules Gasser, chirurgien et homme politique français 
 Lucien Gasser, as de l'aviation français
 Salma Raouf Gasser, nageuse égyptienne
 Sandra Gasser, athlète suisse
 Stéphane Gasser, joueur suisse de hockey sur glace professionnel
Susan Gasser, biologiste suisse

Divers 
 8 mm Gasser, cartouche à bourrelet utilisée par le revolver Rast & Gasser M1898
 Stade Paul-Gasser,
Patronyme allemand
Patronyme austro-bavarois